De cocostiran (Nesotriccus ridgwayi) is een zangvogel uit de familie Tyrannidae (tirannen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch op het Cocoseiland, een onbewoond eiland in de Grote Oceaan nabij Costa Rica.

Externe link
Avibae

Tirannen
Endemisch dier uit Costa Rica
IUCN-status kwetsbaar